Кючюк-Ламбат — стара назва села Кипарисне в Криму. Підпорядковане Алуштинській міській раді Автономної Республіки Крим.
 Ламбат-богаз - інша назва гірської стежки Талма-Богаз в Криму.
 Бююк-Ламбат — стара назва села Малий Маяк в Криму. Підпорядковане Алуштинській міській раді Автономної Республіки Крим.
 Ламбат (річка) - невелика річка в Криму, поблизу села Утьос.